Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  B.

B